

Littérature 
Le mot rififi a été introduit par l'écrivain de polars Auguste Le Breton. Il a écrit une série d'ouvrages avec « rififi » dans le titre.

Bande dessinée 
 Rififi, une série de bande dessinée de Dimitri
 Du rififi dans les nuages, la trente-et-unième histoire de la série Sammy de Berck et Raoul Cauvin.

Cinéma 
 Du rififi chez les hommes, film de Jules Dassin sorti en 1954, adapté d'un ouvrage de Le Breton
 Du rififi chez les femmes, film d'Alex Joffé sorti en 1958, adapté d'un ouvrage de Le Breton
 Rififi à Berlin (Bumerang), film d'Alfred Weidenmann sorti en 1960
 Rififi à Tokyo, film de Jacques Deray sorti en 1963, adapté d'un ouvrage de Le Breton
 Chasse à la mafia (Rififí en la ciudad), film de Jesús Franco sorti en 1963
  (Island of Love), film de Morton DaCosta sorti en 1963
 Du rififi à Paname, film de Denys de La Patellière sorti en 1966, adapté d'un ouvrage de Le Breton
 Baroud à Beyrouth (Rififi in Beirut), film de Manfred R. Köhler sorti en 1966
  (Rififí ad Amsterdam), film de Sergio Grieco sorti en 1967
  (Embassy), film de Gordon Hessler sorti en 1972
 Du rififi chez les mômes (Bugsy Malone), film d'Alan Parker sorti en 1976

Télévision 
 le chat du personnage de la série télévisée Nestor Burma